Голованівськ — місто, Кіровоградська область, Голованівський район
 Голованівськ — селище, Кіровоградська область, Голованівський район